Диурбель () — один из 45 департаментов Сенегала и один из трёх департаментов в области Диурбель. Расположен на западе центральной части страны.

География 
Департамент Диурбель занимает площадь 1 175 км².

Административное деление 
Центр департамента — город Диурбель, который является также единственной коммуной. Департамент включает в себя 2 арондисмана (округа) Ндинди и Ндуло, насчитывающие 11 сельских поселений.

Население 
По данным Национального агентства статистики и демографии Сенегала численность населения департамента в 2013 году составляла 268 215 человек.

Примечания 

Департаменты Сенегала